Sindrome di Saldino-Mainzer – malattia dei reni, dello scheletro, degli occhi e del cervelletto
 Sindrome di Saldino-Noonan – malattia afferente al gruppo delle sindromi coste corte-polidattilia